Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Ootmarsum. In 1818 werd deze gemeente gesplitst in Ootmarsum en Denekamp en per 1 januari 2001 fuseerde Ootmarsum met de gemeenten Denekamp en Weerselo tot de huidige gemeente Dinkelland (tot 1 juni 2002 nog genaamd 'gemeente Denekamp').

burgemeesters van de stad Ootmarsum

burgemeesters van de gemeente Ootmarsum

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Dinkelland

Ootmarsum